Ayora hace referencia a varios artículos:

Geografía

Ecuador 

 Ayora (Ecuador), parroquia rural ecuatoriana en el Cantón Cayambe provincia de Pichincha;
 Puerto Ayora, ciudad de las islas Galápagos;
 Cantón Isidro Ayora,  provincia del Guayas;
 Isidro Ayora (ciudad);

España 

 Ayora (España), municipio de la provincia de Valencia;
 Ayora (barrio), de la ciudad española de Valencia;

Personas 

 Gonzalo de Ayora, escritor y militar español (1466-1538);
 Isidro Ayora, médico y político ecuatoriano (1879 – 1978);